Attilio Bastianini (1942) – politico italiano
 Enea Bastianini (1997) – pilota motociclistico italiano
 Domenico Bastianini (1900-1941) – militare italiano
 Ettore Bastianini (1922-1967) – baritono italiano
 Giovanni Bastianini (1830-1868) – scultore italiano
 Giuseppe Bastianini (1899-1961) – politico e diplomatico italiano
 Miguel Ángel Bossio Bastianini (1960) – ex calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
 Pablo Bastianini (1982) – ex calciatore argentino, di ruolo attaccante